Nikítas kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Nikítas (ort), Eparchía Lefkosías,

Grekland 

 Níkiti, kommunhuvudort, Mellersta Makedonien, Chalkidike, 

Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar